Frauenstadt steht für:

 Frauenstadt vom Mittelalter bis im XVIII. Jh., auch Fraustadt, heute Wschowa in West-Polen
 Frauenstadt, im Mittelalter bzw. auch Fraustadt, Wadowitz während der deutschen Besetzung 1939–1945, heute Wadowice  in Süd-Polen
 Frauenstadt, Spitzname der in den vierziger Jahren infolge der Industrialisierung entstandenen Vorstädte

 Frauenstadt, Spitzname von El Gouna, Ägypten, eine am Roten Meer geschützte Zone, 1989 von dem ägyptischen Unternehmer Samih Sawiris als Urlaubsstadt gegründet, mit einem Zaun umgeben und nur über bewachte Tore erreichbar, wo sich Frauen geschäftlich frei entfalten dürfen
 Frauenstadt, ein 2014 entworfenes Projekt eines Industriekomplex auf 500.000 m², am Roten Meer in Yanbu, Saudi-Arabien, nur für Frauen, das durch den Tod von König Abdullah ibn Abd al-Aziz 2015 unterbrochen wurde.
Siehe auch:
 Fraustadt (Begriffsklärung)